Florence Parr Gere (1875–après 1963), pianiste et compositrice américaine.
 Jenő Gere, arbitre hongrois de football des années 1960.
 Olga Gere-Pulić (1942-), athlète serbe, spécialiste du saut en hauteur.
 Richard Gere (1949-), acteur américain.